RKH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rock Hill, Carolina del Sud (Stati Uniti)
 rkh – codice ISO 639-3 della lingua rakahanga-manihiki